

Sigle 
 Union Africaine et Malgache – organizzazione intergovernativa africana
 Union des artistes modernes – movimento artistico
 Università autonoma di Madrid – università spagnola

Codici 
 UAM – codice aeroportuale IATA dell'Andersen Air Force Base (Guam)